Bielsk est le nom :

Toponymie
en Pologne :
 de la gmina de Bielsk, dans le powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Bielsk, chef-lieu de cette gmina
 du village de Bielsk, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Bielsk, dans la voïvodie de Poméranie